30179 Movva – asteroide della fascia principale
 Movva (India) – centro abitato dell'India